Op 11 maart 1998 werden parlementsverkiezingen gehouden in Denemarken. Hoewel men verwachtte dat de centrum-rechtse partijen, met Venstre op kop zouden winnen, bleef de regering van Poul Nyrup Rasmussen geleid door de sociaaldemocraten aan de macht met een nipte meerderheid. De leider van Venstre, Uffe Ellemann-Jensen, trad enkele dagen na de verkiezing af als partijleider. De nieuwe Dansk Folkeparti debuteerde succesvol. De opkomst was 85.9% in Denemarken, 66.1% in de Faeröer en 63.2% in Groenland.

Resultaten

Bronnen 
 

Verkiezingen in Denemarken
Verkiezingen in 1998